Banaliteitsrecht, feodaal herenrecht
Bannum, feodale bevels- en bestraffingsmacht